Włodzimierz Dobrowolski, oficer wojska rosyjskiego, prezydent Włocławka w latach 1867–1886
 Włodzimierz Dobrowolski (1834–1877), rosyjski generał-major
 Włodzimierz Dobrowolski (1872–1937), polski inżynier, urzędnik ministerialny II RP
 Włodzimierz Dobrowolski (1889–1940), polski lekarz internista, podpułkownik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Włodzimierz Dobrowolski (ur. 1960), polski działacz NZS, polityk i urzędnik państwowy